Janssen ist ein sehr großer Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite. Nordöstlich von ihm verläuft das Vallis Rheita. Sein nördlicher Rand wird von dem kleineren, aber deutlicher ausgeprägten Krater Fabricius überlagert.
Janssen selbst ist stark erodiert und von weiteren Einschlägen überprägt.
Im relativ ebenen Inneren verläuft das Mondrillensystem der Rimae Janssen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Pierre Jules César Janssen offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Janssen auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahme

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)